Фер Оукс има више значења:
 Фер Оукс (Џорџија)
 Фер Оукс (Вирџинија)
 Фер Оукс (Калифорнија)
 Фер Оукс (Орегон)
 Фер Оукс (Оклахома)